En Autriche, Brégence peut désigner :
 la ville de Brégence, capitale du Vorarlberg, au bord du lac de Constance ;
 le district de Brégence, une unité administrative du Vorarlberg.